Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Maple (Minnesota)
 Maple (Nyugat-Virginia)
 Maple (Texas)
 Maple (város, Wisconsin)
 Maple (közösség, Wisconsin)
Egyéb
 Maple (szoftver)